Het ATP-toernooi van Belgrado 2010 (met de officiële naam Serbia Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van het Milan Gale Muškatirović complex in de Servische stad Belgrado.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen
 Enkelschema
 Kwalificatie

Belgrado
ATP-toernooi van Belgrado